Naze ou Nazé peut signifier :

Bâtiment 
  au Royaume-Uni.

Toponyme 

 Naze, hameau de la commune de Stoumont en Belgique ;
 Naze, ancienne ville de la préfecture de Kagoshima au Japon ;
 Nazé, commune de Bané au Burkina Faso ;
 , cap dans le comté d'Essex au Royaume-Uni.

Patronyme 

 Arthur Nazé (1906-1983), homme politique belge ;
 Jacqueline Naze Tjøtta (1935-2017), mathématicienne norvégienne ;
 Jean Naze (1535-1581), horloger et graveur français ;
 Yaël Nazé (1976-), astrophysicienne belge.